Viktor Baránov puede referirse a:
 Viktor Kirílovich Baránov (1901-1970), líder militar soviético que combatió durante la Segunda Guerra Mundial y alcanzó el grado de teniente general (1943).
 Viktor Ilich Baránov (1906-1996), líder militar soviético que combatió durante la Segunda Guerra Mundial y alcanzó el grado de teniente general (1943).